BES peut faire référence à :
  selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 îles BES, composées de Bonaire, Saint-Eustache et Saba ;
 Blancpain Endurance Series, un championnat européen de voitures de sport conçu par SRO en 2011 autour des 24 Heures de Spa ;
 British Ecological Society, la société écologique britannique, première société savante d'écologie.
 Un tampon chimique, l'acide N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)-2-aminoéthanesulfonique (BES)

  (1973-), une joueuse de tennis espagnole.

 Bès, une rivière française du Massif central affluent de la Truyère ;
 Bès, une rivière française des Alpes-de-Haute-Provence affluent de la Bléone ;
 Bès, un affluent de la Midouze, dans le bassin de l'Adour ;
 Bès Darengosse, un affluent du Bès.

Bès peut aussi désigner :
 Bès, le dieu du foyer dans la mythologie égyptienne ;
 Famille Bès de Berc :
 Jean Bès de Berc, polytechnicien 
 Gaultier Bès de Berc, agrégé de lettres modernes, journaliste
 Emmanuel Bès de Berc, polytechnicien
 Georges Bès de Berc, préfet